Ви́ктор Ива́нович Фёдоров:

 Фёдоров, Виктор Иванович (1901—1938) — полковник ГРУ.
 Фёдоров, Виктор Иванович (1928—1989) — советский футболист.